Nedanstående är en lista över orter i Danmark som fram till 1970 åtnjöt speciella stadsprivilegier. Sedan kommunreformen det året har statusen inte längre någon administrativ innebörd.

Noter

Se även
Lista över städer i Danmark efter storlek

 Lista över städer
Danmark
Städer